Шиповник полевой, или роза пашенная () — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Шиповник полевой — кустарник с плетистыми стеблями до 2 м в высоту. Шипы немногочисленные, редкие, изогнутые, примерно равные. Листья сложные, тёмно-зелёные, разделённые на 5—7 листочков, каждый из которых до 4 см длиной, эллиптической, яйцевидной или почти округлой формы, с пильчато-зубчатым краем. Верхняя поверхность листа голая, нижняя также голая, реже по жилкам мелковолосистая.

Цветки одиночные, без прицветников, до 5 см в диаметре, обычно ароматные. Доли чашечки опушённые с внешней стороны, опадающие после цветения. Лепестки белые или светло-розовые. Пестики сросшиеся, с голыми рыльцами.

Плод яйцевидной или шаровидной формы, красного цвета, 0,6—2,5 см длиной, голый.

Ареал 
Шиповник полевой широко распространён в Центральной, Южной и Западной Европе, а также в Малой Азии.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 

полевой
Флора Европы